Název Hostkovice má více sídel:
 Hostkovice (Dačice) – část města Dačice v okrese Jindřichův Hradec
 Hostkovice (Třebětín) – část obce Třebětín v okrese Kutná Hora
 Hostkovice (Tršice) – část obce Tršice v okrese Olomouc